Першотравне́вое  () (Рудо-сити) — посёлок городского типа в Коростенском районе Житомирской области Украины.

История 
Перед началом Великой Отечественной войны здесь был открыт карьер и началась промышленная эксплуатация Овручского месторождения кварцитов. После войны карьер был восстановлен и после реконструкции его общая производственная мощность составляла более 150 тыс. м ³. Объемы добычи щебня постоянно росли до середины 1970-х.

В январе 1989 года численность населения составляла 3144 человека.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 2492 человека.

Происхождение названия 
Посёлок был назван в честь праздника весны и труда Первомая, отмечаемого в различных странах 1 мая; в СССР он назывался Международным днём солидарности трудящихся.

На территории Украинской ССР имелись 50 населённых населённых пунктов с названием Першотравневое и 27 — с названием Первомайское.

Промышленность 
В окрестностях посёлка, в 12 километрах от города Овруча, находится одно из уникальных месторождений кварцита в Европе. В 1936 году здесь было создано предприятие по добыче, переработке и обогащению кварцита.

В поселке действует ОАО «Горно-перерабатывающее предприятие кварцитов» "Толкачевский". Предприятие основано в 1941 г. как Толкачевский щебеночный завод Белорусской железной дороги, который в 1994 г. был реорганизован в ОАО ГППК «Толкачевский». В настоящее время месторождение находится в упадке.

Образование и спорт 
В посёлке находятся: средняя общеобразовательная школа, музыкальная школа, стадион.

Транспорт 
Ж/д станция Толкачевский. Пассажирское сообщение прервано.

Существует автобусное сообщение с районным центром г. Овруч. и с областным центром г. Житомир.

Поселковый совет 
11114, Житомирская обл., Овручский р-н, пгт. Першотравневое, ул. Калинина, 9

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка на сайте Верховной рады 
 Погода в пгт Першотравневое 

Населённые пункты Овручского района
Посёлки городского типа Житомирской области